«Де́вять короле́в» () — аргентинская криминальная драма режиссёра Фабиана Бьелински, которая вышла на экраны в 2000 году. Фильм завоевал ряд наград на международных кинофестивалях.

Сюжет 
Хуан молод и ему очень нужны 70 тысяч песо, чтобы нанять адвоката для своего отца-мошенника. С целью получения денег Хуан перепробовал множество способов заработка, однако в итоге решил, что нет ничего вернее, чем обсчитывать в магазинах продавщиц. Во время одной из своих афер молодой мошенник едва не оказался в руках полиции, но на помощь ему пришёл более опытный коллега по облапошиванию простаков, звали которого Маркос. Для незаконного получения денежных знаков он не брезговал абсолютно ничем и даже свежие газеты в киосках не покупал, а ловко менял на старые.

Маркос подробно поведал Хуану о своей деятельности и предложил ему заниматься мошенничеством вместе. Так бы и разыгрывать им в кафе сцены с надорванными стопесовыми купюрами, если бы не чудесный случай, открывший перед мошенниками перспективу получения нескольких сотен тысяч долларов. К сожалению, в начавшейся гладко операции по продаже раритетных марок «Девять королев» стали появляться многочисленные сбои, которые в итоге привели Хуана и Маркоса к полному разорению.

В ролях

Награды и номинации 
 2001 — 7 премий Ассоциации кинокритиков Аргентины: лучший фильм, лучший режиссёр (Фабиан Бьелински), лучший оригинальный сценарий (Фабиан Бьелински), лучший актёр (Рикардо Дарин), лучшая актриса второго плана (Эльза Беренгуэр), лучшая операторская работа (Марсело Каморино), лучший монтаж (Серхио Соттола).
 2001 — приз за лучшую режиссуру (Фабиан Бьелински) и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Боготе.
 2001 — Первый приз на кинофестивале в Лиме.
 2001 — приз за лучшую режиссуру (Фабиан Бьелински) и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Лериде.
 2001 — приз зрительских симпатий на кинофестивале «Фильмы с Юга» в Осло.
 2002 — Гран-при и приз зрительских симпатий на фестивале полицейских фильмов в Коньяке.
 2002 — приз недели режиссёров за лучший сценарий на фестивале «Фантаспорто».
 2002 — приз зрительских симпатий за лучший первый фильм на кинофестивале в Портленде.
 2002 — номинация на Премию британского независимого кино за лучший зарубежный фильм.

См. также 
 Афера (фильм, 1973)
 Ва-банк (фильм)
 Блеф (фильм, 1976)
 Китайскій сервизъ
 Отпетые мошенники (фильм, 1988)

Ссылки 
 Сайт фильма
 
  
 «Девять королев» на сайте Box Office Mojo

Фильмы-драмы Аргентины
Детективные фильмы Аргентины
Фильмы об аферистах
Фильмы-триллеры Аргентины
Фильмы Аргентины 2000 года